Bruens ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Bruens (1923–2005), niederländischer Neurologe und Psychiater sowie Epileptologe 
 Reinhold Bruens (1905–1992), deutscher Kommunalpolitiker (FDP)